Аргеады () — династия македонских царей с середины VIII века до н. э. по 309 год до н. э.

В классический период греческой истории, когда Древние Афины переживали свой расцвет — золотой век Перикла, росла военная мощь Спарты, расцветали и другие греческие города, македоняне казались образованным эллинам почти варварами. Когда в их полисах расширялись гражданские права и свободы, совершенствовалось законодательство, Македонией, небольшой северной горной страной, правили полунезависимые князья.

Александр I Македонский, носивший прозвище филэллин, что свидетельствует о его стремлении найти признание среди греков, распространил легенду о происхождении своего рода от Теменида с Аргоса, что трансформировалось в имя Аргеадов. Таким образом Александр I получил право принять участие в Олимпийских играх в 504 или 500 году до н. э., в которых могли соревноваться только эллины. Решение о том, что Александр — эллин, вынесли элланодики — судебный совет Олимпийских игр. Поэтому, согласно древнегреческой традиции, династия Аргеадов выводила свою родословную от Геракла. Поскольку считалось, что Геракл был сыном Зевса, то Аргеады называли себя даже «рожденными Зевсом».

Сын Александра I Пердикка II во время Пелопоннесской войны неоднократно поддерживал то Афины и их союзников, то Спарту. Побочный сын Пердикки II Архелай I, чтобы занять македонский престол, убил своего дядю, потом двоюродного брата, родного брата, женился на вдове своего отца. За время своего правления Архелай сделал немалые шаги в деле объединения Верхней (горной) и Нижней (равнинной) Македонии, провел различные реформы. Однако Архелай сам был убит претендентами на престол.

Следующим правителем Македонии стал опекун малолетнего сына Архелая Ореста Аероп. До 396 года до н. э. Орест и Аероп правили совместно. Затем Аероп убил Ореста, но и самостоятельно правил только два года. Его преемником стал сын Павсаний. Его как незаконного правителя убил Аминта III из рода Аргеадов, внук Александра I. Аминта III имел трех сыновей — Александра, Пердикку и Филиппа. Когда Аминта умер, престол занял его старший сын Александр II, вскоре убитый во время народного праздника. Следующим преемником стал средний сын Аминты Пердикка III, но он был еще слишком юным, чтобы править. Опекуном стал Птолемей Алорит, любовник его матери Эвридики. Когда Пердикка достиг совершеннолетия, он казнил Птолемея.

Утвердившийся на македонском престоле Пердикка в 359 году до н. э. начал войну с иллирийцами. Опекуном своего малолетнего сынa в Македонии он оставил своего младшего брата Филиппа — позже известного как Филипп II Македонский. Через несколько дней после начала войны в Пеллу посланцы привезли новость о гибели царя Пердикки III. Вскоре Филипп принял царский титул. С этого момента начинается история возвышения Македонии в эллинском мире. Завершил этот процесс наследник Филиппа — сын Александр III, известный как Александр Великий, который подчинил себе фракийцев, иллирийцев, Египет и империю Ахеменидов, дошел до Индии, а Вавилон превратил в свою восточную столицу.

Однако после его смерти империя распалась на несколько государств, а сын был убит по приказу Кассандра, основавшего новую династию Антипатридов.

Список правителей

Литература 
 

Македонские цари
Аргеады